Desa Geger kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Geger (administrativ by i Indonesien, lat -7,74, long 111,54), Jawa Timur, 
 Desa Geger (administrativ by i Indonesien, lat -7,02, long 112,93), Jawa Timur, 
 Desa Geger (administrativ by i Indonesien, lat -7,07, long 112,35), Jawa Timur, 
 Desa Geger (administrativ by i Indonesien, lat -7,89, long 111,79), Jawa Timur, 
 Desa Geger (administrativ by i Indonesien, lat -7,30, long 112,00), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar